Звёздный либо Зоряное (, до 2016 г. — Юбилейный) — посёлок,
Кировский сельский совет,
Токмакский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2325281606. Население по переписи 2001 года составляло 167 человек.

Географическое положение 
Посёлок Зоряное находится в 2,5 км от левого берега реки Юшанлы́,
 на расстоянии в 2 км от села Ла́сковое (Ла́гидное).

История 
 1922 год — дата основания села Лихо́е (Лыхое).
 В 1967 году переименовано в посёлок Юбилейный — в честь 50-летия Октябрьской революции.
 В 1958 году село переименовано в Ки́рово в честь убитого ленинградского советского лидера С. М. Кирова.
 В мае 2016 года постановлением № 1353-VIII название посёлка было «декоммунизировано» и он был переименован ВРУ в посёлок Звёздный.

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины